12/6 kan syfta på:

 12 juni
 6 december (amerikanskt datumformat)